Яковлев може да се отнася за:
 Александър Яковлев, няколко души с това име
 Всеволод Яковлев (1895 – 1974), руски офицер
 Милош Яковлев (?-1892), български зограф
 Юрий Яковлев, няколко души с това име